Ivailo Marinov – ex pugile bulgaro di origine turca
 Martin Marinov – ex canoista bulgaro
 Pavel Marinov – cestista bulgaro
 Sevdalin Marinov –  ex sollevatore di pesi bulgaro
 Stanimir Marinov – cestista bulgaro 
 Trifon Marinov Ivanov – calciatore bulgaro
 Veselin Marinov – cantante bulgaro